Niepiekło (Będzin)
 Niepiekło (Dąbrowa Górnicza)